STC kan syfta på:

 Scandinavian Trading Company, ett tidigare svenskt oljehandelsbolag
 Stability Traction Control, antispinnsystem för bilar
 Svenska Travsportens Centralförbund, en föregångare till Svensk Travsport